Мишель-Жозеф Бургиньон д’Эрбиньи (; , Лилль — , Экс-ан-Прованс) — католический епископ, руководитель и участник Русского апостолата в Зарубежье, церковный дипломат.

Биография и деятельность 
Член ордена иезуитов, 27 августа 1910 года рукоположен в священники. Преподавал, написал книгу о русском философе Владимире Соловьёве.

С 1920 года в Риме; автор проектов папских энциклик, посвящённых положению в Советской России. С 1922 года — ректор Восточного института, с 1923 года отвечает за пастырскую миссию среди русских эмигрантов. Несколько раз посещал СССР, встречался с православными и обновленческими деятелями.

Одной из важных задач Церкви в то время было восстановление католической иерархии в СССР, практически уничтоженной в результате гражданской войны и большевистских репрессий. 11 февраля 1926 года по поручению Папы Пия XI архиепископ Эудженио Пачелли (будущий Папа Пий XII) тайно посвятил д’Эрбиньи в епископы. Прибыв в СССР, тот, так же тайно, преподал епископское посвящение четверым священникам: Болеславу Слоскансу, Александру Фризону, Антонию Малецкому и Пию Эжену Невё. Они были назначены апостольскими администраторами регионов с центрами, соответственно, в Минске-Могилёве, Одессе, Ленинграде и Москве. Вскоре после этого фактически выслан из СССР; посвящённые им епископы по мере того, как советским властям становилось известно об их новом статусе, высланы или расстреляны.

Через несколько лет после возвращения в Рим д’Эрбиньи в результате интриг своих противников лишён большинства полномочий. Умер 24 декабря 1957 года.

Книги

Авторство Д’Эрбиньи 
 Церковная жизнь в Москве. Париж, 1926. 115 с.
 Herbigny Michele, D’, S.J, L’aiuto pontificio ai bambini affamati della Russia. Roma: ed. Pontificio Istituto Orientale, 1925, pp. 76.

О персоналии 
 Lesourd, Paul, Entre Rome et Moscou: Le Jésuite Clandestin, Mgr d’Herbigny, P. Lethielleux, Paris, 1976 ISBN 978-2-249-60107-1
 Mitchell, David, The Jesuits: A History, Macdonald Futura, London, 1980 ISBN 0-354-04369-2
 Stehle, Hansjakob, The Eastern Politics of the Vatican, 1917—1979, Ohio University Press, Athens OH, 1981 ISBN 0-8214-0564-0
 Fouilloux, Etienne, Les Catholiques et l’Unité Chrétienne du XIXe au XXe Siècle, Le Centurion, Paris, 1982 ISBN 2-227-31037-5
 Barthel, Manfred, The Jesuits: History and Legend of the Society of Jesus. William Morrow, New York NY, 1984 ISBN 0-688-02861-6
 Wenger, Antoine, Rome et Moscou: 1900—1950, Desclée de Brouwer, Paris, 1987 ISBN 978-2-220-02623-7
 Tretjakewitsch, Léon, Bishop Michel d’Herbigny SJ and Russia: A Pre-Ecumenical Approach to Christian Unity, Augustinus Verlag, Würzburg, 1990 ISBN 3-7613-0162-6
 O’Grady, Desmond, The Turned Card: Christianity Before and After the Wall, Loyola Press, Kaukauna WI, 1997 ISBN 0-8294-0938-6
 Wenger, Antoine, Catholiques en Russie d’Après les Archives du KGB: 1920—1960, Desclée de Brouwer, Paris, 1998 ISBN 2-220-04236-7
 Zugger, Christopher Lawrence, The Forgotten: Catholics of the Soviet Empire from Lenin Through Stalin, Syracuse University Press, Syracuse NY, 2001 ISBN 0-8156-0679-6
 Alvarez, David, Spies in the Vatican: Espionage & Intrigue from Napoleon to the Holocaust, University Press of Kansas, Lawrence KA, 2002 ISBN 0-7006-1214-9
 Weigel, George, The Final Revolution: The Resistance Church and the Collapse of Communism, Oxford University Press US, Cary NC, 2003 ISBN 0-19-516664-7
 of Mary of the Angels, Francis, «Pius XI’s Politics: A Theodemocratic Pope», He Is Risen, 16, December 2003
 Chiron, Yves, Pie XI: 1857—1939, Perrin, Paris, 2004 ISBN 2-262-01846-4

Ссылки 
 Антуан Венгер. Рим и Москва. 1900—1950
 Николай Бердяев. О. Д' ЭРБИНЬИ о религиозном образе Москвы в Октябре 1925 г. Путь. № 3, март-апрель 1926
 Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый. Ватикан и большевицкая революция
 Николай Каверин Монсеньор Мишель д’Эрбиньи и его миссионерская деятельность в Советской России в 1920–30-х гг.

Католические епископы России